Oziorni (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Oziorni (Briansk), localitat de la província de Briansk, a Rússia
 Oziorni (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Oziorni (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Oziorni (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia